Șerban-Dan Costa () este un ginecolog si obstetrician german de origine română.

Biografie 
Șerban-Dan Costa s-a născut în 1955 la Oradea (germană: Großwardein) în Transilvania. A urmat Liceul de Cultură Generală din Oradea. Din 1975 până în 1977, Costa a urmat Școala Goethe din Neu-Isenburg / Hesse. După absolvirea liceului cu media 1,6 (sistem de notare nemțesc, 1 fiind nota maximă), Șerban-Dan Costa a studiat medicina din 1977 până în 1984 la Universitatea Johann Wolfgang Goethe din Frankfurt. Și-a terminat rezidențiatul  în medicină internă în 1983/84 cu sprijinul unei burse DAAD la Universitatea Medical School  din USA, Florida. A practicat chirurgia și urologia la spitalul orașului Höchst am Main. 

După ce a trecut examenul de stat, Costa a început să lucreze ca asistent de cercetare la Centrul de predare și cercetare a Spitalului Cantonal din Basel, la Universitatea din Basel, în 1984. În 1985 și-a susținut teza sa de doctorat Efectele metilfenidatului la copiii hiperkinetici cu disfuncții cerebrale minime la Universitatea din Frankfurt - aspecte fiziologice și biochimice. Farmaceologul Dieter Palm i-a acordat titlul de doctor cu mențiunea ,,<i id="mwKA">magna cum lau</i>dae". Din 1986 până în 1987, Costa a lucrat ca medic asistent la Departamentul de Chirurgie a Spitalului Cantonal din Basel, înainte de a se muta în Clinica de Femei a Universității Ruprecht-Karls din Heidelberg în 1987. Acolo și-a încheiat pregătirea de specialitate în ginecologie și obstetrică, pe care a terminat-o în mai 1993. În luna iulie a aceluiași an a fost numit medic senior la clinică. Doi ani mai târziu, în iulie 1995, Costa a trecut la Clinica de Femei din Frankfurt, ca medic senior. Pe 15 În ianuarie 1998 , a activat în ginecologie și obstetrică la Departamentul de Medicină Umană al Universității din Frankfurt, cu lucrarea Ciclina D1, kinazele dependente de ciclină (p16, p21, p27) și gena p53 supresoare de tumori în cancerul de sân primar - reglarea creșterii și prognostic. În același an a fost numit medic senior manager la Centrul pentru Obstetrică și Ginecologie, în decembrie 1999. Șerban-Dan Costa a deținut funcțiile de director adjunct și medic senior până în martie 2002. 

În aprilie 2002 s-a mutat la spitalul Markus din Frankfurt ca medic principal și succesorul medicului șef. Acolo a finalizat pregătirea avansată opțională în ginecologie operativă în iunie 2002. În ianuarie 2004, Costa a trecut la clinica de specialitate pentru oncologie Bad Trissl din Oberaudorf ca director medical și medic șef al clinicii de femei. Acesta a fost locul unde l-a  cunoscut pe Joachim Bischoff, care lucra acolo din mai 1995, mai întâi ca medic senior al departamentului ginecologic, mai târziu ca director medical și medic șef al departamentului de reabilitare oncologică, până în 2005. 

După ce Wolfgang Weise s-a retras în 2004, Șerban-Dan Costa a fost numit succesorul său, iar în noiembrie 2004 i s-a încredințat conducerea Clinicii de femei a Universității Otto von Guericke, Magdeburg. Joachim Bischoff l-a urmat în iulie 2005 ca medic principal la Magdeburg. Gunther Bastert a preluat conducerea departamentului de ginecologie din Clinica Bad Trissl. 

Serban-Dan Costa este activ în calitate de jucător de polo pe apă, jucând temporar în Liga Germană de Polo pe apă; este membru al Prezidiului și a fost președinte al Wasserball Union Magdeburg . 

Costa este căsătorit și are un fiu.

Scrieri (selecție) 

 Serban-Dan Costa: Efectele metilfenidatului la copiii hiperkinetici cu disfuncții cerebrale minime - aspecte fiziologice și biochimice. Disertație, Universitatea Johann Wolfgang Goethe Frankfurt am Main, 1985 
 Serban-Dan Costa: Ciclina D1, kinazele dependente de ciclină (p16, p21, p27) și gena p53 supresoare a tumorilor în cancerul de sân primar - reglarea creșterii și prognosticul. Teză de abilitare, Universitatea Johann Wolfgang Goethe Frankfurt am Main, 1998 
 Kerstin Wollschlaeger, E.-M. Grischke, Gunther Bastert, Șerban-Dan Costa: Terapia cancerului de sân. În: Oncologie. ecomed, Landsberg / Lech 2006, p. 1-41, ISBN 3-609-76300-0
 Kathrin Wohlfarth, Șerban-Dan Costa: Ghid de codificare Ginecologie și obstetrică - Versiunea 2008. Schüling, Münster 2008, ISBN 978-3-86523-092-8
 Gerhard Jorch, Șerban-Dan Costa: Defecte ale nașterii traumatice. În: Neonatologie. Thieme, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-13-146071-4, p. 56-69
 Manfred Kaufmann, Șerban-Dan Costa, Anton Scharl: Ginecologie. Springer, al 3-lea Ediție, Berlin 2013, ISBN 978-3-642-20922-2
 Joachim Bischoff, Șerban-Dan Costa: Nanotehnologie pentru cancerul de sân - noțiuni de bază și perspective actuale. Uni-Med, Bremen 2013, ISBN 978-3-8374-2252-8 *

Distincții 

 10. Octombrie 1997 - Doctor honoris causa al Universității Medicale și Farmaceutice Victor Babeș Timișoara ( România ) 
 5. August 2009 - Profesor invitat de ginecologie și obstetrică la Facultatea de Medicină a Universității Novi Sad ( Serbia ) 
 Membru în numeroase asociații profesionale naționale și internaționale 
 Membru al comitetului conducător al grupului german pentru  studiul sânului (GBG) 
 Membru al Comitetului de redacție al Jurnalului de Oncologie Clinică (organ oficial al Societății Americane de Oncologie Clinică (ASCO))

Bibliografie 

 Prof.  Dr. med.  Dr. hc  Serban-Dan Costa  (PDF; 26   kB) 
 Prezentat: Prof. Dr. med. Dr. hc Serban-Dan Costa. Spitalul Universitartäskliik intern 3/2005, p. 10

Legături externe 

 Serban-Dan Costa pe site-ul de marketing al orasului "Pro Magdeburg" e. V. 
 Serban-Dan Costa, CV tabular pe site-ul Universității Otto von Guericke Magdeburg 
 Numirea ca profesor vizitator, Universitatea Otto von Guericke Magdeburg 
 Serban-Dan Costa în portalul de cercetare Saxonia-Anhalt 

Nașteri în 1955
Germani
Medici din secolul al XXI-lea
Medici din secolul al XX-lea
Ginecologi